Sachnowski (russ. Сахновский) ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Sergejewitsch Sachnowski
 Sergei Sachnowski